Гонорский — русская семинаристская фамилия; имеет женскую форму Гонорская.
 Гонорский, Борис Николаевич (1880—1969) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Гонорский, Пётр (в монашестве Поликарп; 1813—1891) — епископ Русской православной церкви, викарий Нижегородской епархии.
 Гонорский, Разумник Тимофеевич (1791—1819) — русский поэт, филолог, журналист.